Miejscowości w USA:
 McIntyre – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Wilkinson
Gminy w USA:
 McIntyre (ang. McIntyre Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming